Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2021 (в Канаде называется 2021 Tim Hortons Brier)  в городе Калгари, провинция Альберта c 5 по 14 марта 2021 года (по UTC−7).
Это 92-й чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин.

Победитель чемпионата получает право представлять Канаду на следующем чемпионате мира, который  с 3 по 11 апреля в Калгари, провинция Альберта, выступать под наименованием "Команда Канады" на  году и получает место на Канадский олимпийский отбор по кёрлингу 2021.

Первоначально местом проведения чемпионата был выбран Келоуна, провинция Британская Колумбия..
В виду Распространения COVID-19 в Канаде было объявлено, что все чемпионаты Ассоциации Кёрлинга Канады сезона 2020-2021 будут проводиться в централизованном "пузыре" при закрытых дверях без зрителей.
Также в виду распространения COVID-19 были отменены многие чемпионаты провинций, а представители от провинций на чемпионат выбирались Ассоцией соответствующей провинции.

В финале встретились две команды из провинции Альберта: представитель провинции и обладатель Уайлд-кард. Первым финалистом стала команда скипа Кевина Куи, представляющая The Glencoe Club, обладатель Уайлд-кард. Команда Кевина Куи заняла первое место по итогам медального этапа с результатами матчей 10-2 и сразу попала в финал. Это был четвертый финал с момента образования этой команды Кевина Куи (за последние пять лет) - два финала были победными. Вторым финалистом стала команда скипа Брендана Боттчера, представляющая клуб Saville CSC, являющаяся представителем провинции. Команда Брендана Боттчера заняла третье место по итогам медального этапа с результатами матчей 9-3 и в полуфинале победила команду провинции Саскачеван. Для команды Брендана Боттчера это был четвертый финал подряд, причем все три предыдущих они проиграли. Таким образом, этот матч был повтором финала  года и на этот раз команда Брендана Боттчера одержала победу. На протяжении первых шести эндов команда Куи вела со счетом 1-0. В седьмом энде команда Боттчера взяла три камня после ошибок соперника. В восьмом и девятом эндах команды заработали по одному баллу. Перед последним броском десятого энда команда Куи признала поражение, поняв, что не смогут взять два камня и получить ничью. Таким образом, победив со счетом 4-2, впервые в своей истории команда Брендана Боттчера стала чемпионом Канады.

Это 29-й чемпионский титул для провинции Альберта. Провинция является лидером и оторвалась на две победы от провинции Манитоба. Команда Брендана Боттчера будет представлять Канаду на предстоящем Чемпионате мира 2021.

Третье место второй сезон подряд заняла команда скипа Мэтта Данстона, представляющая клуб Wadena Re/Max CC, провинция Саскачеван. По итогам медального этапа команда Мэтта Данстона заняла второе место с результатами матчей 9-3, но в полуфинале уступила команде Брендана Боттчера со счетом 6-5, проиграв в последнем энде, когда Брендан Боттчер выбил камень соперника, оставив два своих камня лучше.

Турнир

Трансляции 
Все игровые сессии  на канадских спортивных каналах TSN.
Трансляция турнира входит в группу Сезон чемпионов на ТСН.
Комментаторами Сезона чемпионов на ТСН и этого турнира являются: Вик Ротер, олимпийский чемпион Расс Ховард, призёр олимпийских игр Шерил Бернард, Брайан Мадрик и призёр чемпионатов мира Кэти Готье.

Призовой фонд 
Общий призовой фонд составляет 300 тысяч долларов.
 Победитель: $100,000
 Второе место: $60,000
 Третье место: $40,000
 Медальный этап (места с 4-го по 8-е): $15,000
 Групповой этап (места с 9-го по 18-е): $2,500

Формат соревнований 
Квалификация

Автоматическую путёвку в основной турнир получает команда-победитель предыдущего чемпионата (представляет Канаду).
Представитель от каждого члена Ассоциации кёрлинга Канады определяется в соответствующих чемпионатах (провинциальных чемпионатах), которые не были отменены в виду распространения COVID-19. А в провинциях, в которых отменили чемпионаты, представители выбирались Ассоцией соответствующей провинции.
Три места Уайлд-кард получают команды, которые не победили в чемпионатах членов Ассоциации Кёрлинга Канады и имеют лучшие показатели в Системе Рейтинга Канадских Команд  ().

Основной турнир

 На первом, групповом этапе команды, разделённые на две группы (Pool A, Pool B) по 9 команд, играют между собой по круговой системе в один круг (Round Robin).
 Команды, занявшие в группах места с 1-го по 4-е, выходят в медальный групповой этап (Championship Pool), где играют по круговой системе (только с командами из другой группы, результаты игр с командами из своей группы идут в зачёт).
 Три лучшие команды из медального группового этапа выходят в плей-офф, где играют по системе Пейджа. Лучшая команда по итогам медального группового этапа сразу попадает в финал. В полуфинале встречаются 2-я и 3-я команды и играют за выход в финал.

Замены в матчах 
 В последнем энде сессии 20 запасной команды Канада Ryan McNeil Lamswood играл на позиции второго, второй Бретт Галант играл на позиции третьего, а третий Марк Николс отдыхал.
 Запасной команды Канада Ryan McNeil Lamswood играл на позиции второго в последних 2 эндах сессии 15 и в последних 3 эндах сессии 17.
 Запасной команды Альберта Пэт Джэнссен играл на позиции первого в последних 3 эндах сессии 4.
 Запасной команды Британская Колумбия Tyler Tardi играл на позиции второго в последнем энде сессии 8 и первого в сессии 18.
 Запасной команды Манитоба Jacques Gauthier играл на позиции первого в последнем энде сессии 4 и второго в последних 2 эндах сессии 20.
 Запасной команды Нью Брансуик Kevin Keefe играл на позиции первого в последних 2 эндах сессии 10.
 Запасной команды Ньюфаундленд и Лабрадор Adam Boland играл на позиции третьего в последних 4 эндах сессии 7 и первого в последнем энде сессии 13.
 Запасной команды Северное Онтарио Lee Toner играл на позиции первого в последнем энде сессии 2.
 В последних 4 эндах сессии 15 запасной команды Нова Скотиа Kevin Ouellette играл на позиции второго, второй Scott Saccary играл на позиции третьего, а третий Paul Flemming отдыхал.
 В последних 4 эндах сессии 5 запасной команды Остров принца Эдуарда Aaron Bartling играл на позиции третьего, третий Tyler Smith был скипом, а скип Eddie MacKenzie отдыхал. Такую же расстановку они использовани в сессии 13.
 Запасной команды Остров принца Эдуарда Aaron Bartling играл на позиции второго в сессии 15.
 Запасной команды Квебек William Dion играл на позиции второго в последних 4 эндах сессии 5.
 В последних 3 эндах сессии 16 запасной команды Северо-западные территории David Aho играл на позиции второго, второй Brad Patzer играл на позиции третьего, третий Tom Naugler был скипом, а скип Greg Skauge отдыхал.
 Запасной команды Северо-западные территории David Aho играл на позиции первого в последних 2 эндах сессии 4.
 Команда Нунавут использовала ротацию пяти игроков на всех позициях.
 Запасной команды Юкон Ray Mikkelsen играл на позиции третьего в сессии 10.
 Запасной команды уайлд-кард-2 Mike Caione играл на позиции первого в последних 3 эндах сессии 9.
 Постоянный скип команды Уайлд-кард-3 Гленн Ховард (бывший запасным на этом турнире из-за травмы) играл на позиции первого в последних 2 эндах сессии 6.

Чемпионаты провинций и территорий

Отмененные чемпионаты в виду распространения COVID-19 
представителем на Чемпионате Канады становится прошлогодний чемпион
: Boston Pizza Cup (Alberta)
: BC Men's Curling Championship
: Viterra Championship (Manitoba)
: New Brunswick Tankard
: Northern Ontario Men's Provincial Curling Championship
: Deloitte Tankard (Nova Scotia)
: Ontario Tankard
: Quebec Tankard
: SaskTel Tankard (Saskatchewan)

Состоявшиеся чемпионаты 
: 2021 Newfoundland and Labrador Tankard проводился с 27 по 31 января в Сент-Джонс. В финале команда скипа Greg Smith победила команду скипа Colin Thomas 9-8 во втором экстра-энде. В турнире принимали участие 8 команд по групповой системе.
: 2021 Northwest Territories Men's Curling Championship проводился с 30 по 31 января в Йеллоунайф. Команда скипа Greg Skauge выиграла у команды скипа Glen Hudy 2 матча, проиграв 1 в серии из трех матчей до двух побед. В турнире принимали участие две команды.
: Nunavut Brier Playdowns проводился с 8 по 10 января в Iqaluit Curling Club (Икалуит). Команда скипа Peter MacKey выиграла у команды скипа Wade Kingdon 3 матча, проиграв 2, в серии из пяти матчей до трех побед. Команда скипа MacKey выиграла 3 матча подряд, проиграв 2 первых матча.
: 2021 PEI Tankard проводился с 29 по 30 января в O'Leary. Команда скипа Eddie MacKenzie выигарала у команды скипа Blair Jay 3 матча, не проиграв ни одного, в серии из пяти матчей до трех побед.. В турнире принимали участие две команды.
: Yukon Men's Curling Championship. На турнир заявилась только одна команда скипа Dustin Mikkelsen. Прошлогодний чемпион провинции (команда скипа Thomas Scoffin) не была допущена для участия, так как не смогли выставить полную команду на турнир из-за ограничений на поездки в виду Распространения COVID-19 в Канаде.

Выбор команд Уайлд-кард 
В этом году Ассоциация Кёрлинга Канады решила включить три команды Уайлд-кард вместо одной, как было ранее. Эти команды напрямую квалифицировались и никаких матчей не проводилось.

Для отбора команды должны иметь не менее трёх игроков из предыдущего сезона.

Команды

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Команды в Системе Рейтинга Канадских Команд (CTRS ranking) 
По состоянию на сезон 2019-20, где по крайней мере три из четырех игроков остались в той же команде на сезон 2020-21.

Результаты 
Начало матчей указано по Горному времени UTC−7:00.

Групповой этап

Таблицы группового этапа 

Ситуация после окончания группового этапа

Таблица Группа A

Таблица Группа B

Игровые сессии

Сессия 1 
Пятница, 5 марта, 6:30 pm

Сессия 2 
Суббота, 6 марта, 8:30 am

Сессия 3 
Суббота, 6 марта, 1:30 pm

Сессия 4 
Суббота, 6 марта, 6:30 pm

Сессия 5 
Воскресенье, 7 марта, 8:30 am

Сессия 6 
Воскресенье, 7 марта, 1:30 pm

Сессия 7 
Воскресенье, 7 марта, 6:30 pm

Сессия 8 
Понедельник, 8 марта, 1:30 pm

Сессия 9 
Понедельник, 8 марта, 6:30 pm

Сессия 10 
Вторник, 9 марта, 8:30 am

Сессия 11 
Вторник, 9 марта, 1:30 pm

Сессия 12 
Вторник, 9 марта, 6:30 pm

Сессия 13 
Среда, 10 марта, 8:30 am

Сессия 14 
Среда, 10 марта, 1:30 pm

Сессия 15 
Среда, 10 марта, 6:30 pm

Сессия 16 
Четверг, 11 марта, 8:30 am

Сессия 17 
Четверг, 11 марта, 1:30 pm

Сессия 18 
Четверг, 11 марта, 6:30 pm

Медальный этап (Championship Pool)

Таблица 
Количество побед и поражений на групповом этапе (в том числе в играх с командами, не прошедшими в медальный групповой этап) сохраняются за командами, за исключением побед или поражений в тай-брейках. В медальном групповом раунде команды играют только с командами, вышедшими из другой группы.

Игровые сессии

Сессия 19 
Пятница, 12 марта, 12:30 pm

Сессия 20 
Пятница, 12 марта, 6:30 pm

Сессия 21 
Суббота, 13 марта, 12:30 pm

Сессия 22 
Суббота, 13 марта, 6:30 pm

Плей-офф

Полуфинал 
Воскресенье, 14 марта, 12:30

Финал 
Воскресенье, 14 марта, 18:30

Статистика

Топ-5 игроков на каждой позиции по статистике бросков 
после окончания Медального этапа (участие не менее, чем в 6 матчах)

Идеальные матчи 
Идеальным матчем называют событие, при котором игрок на протяжении одного матча выполнил все броски с точностью 100 %.

В этом турнире применяется только к матчам группового и медального этапов, в которых выполнено минимум 10 бросков.

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2021 и чемпионате Канады 2022 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды

Команды всех звёзд 
Первая команда
Скип: Брэд Гушу, команда Канада
Третий: Брэйден Москови, команда Саскачеван
Второй: Брэд Тиссен, команда Альберта
Первый: Бен Хеберт, команда Wild Card 2

Вторая команда
Скип: Кевин Куи,команда Wild Card 2 
Третий: Би Джей Ньюфелд, команда Wild Card 2
Второй: Бретт Галлант, команда Канада
Первый: Райан Харнден, команда Северное Онтарио

Индивидуальные награды 
Ross Harstone Sportsmanship Award
Брендан Боттчер, скип команды Альберта

Hec Gervais Most Valuable Player Award
Брендан Боттчер, скип команды Альберта

Комментарии

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2021
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных пар 2021

 Видео: плейлист «2021 Tim Hortons Brier» (66 видео) на YouTube-канале «Curling Canada» 

2021
Спортивные соревнования в Калгари
Спорт в Канаде в 2021 году
Март 2021 года